Der BCE Canadian Professional Championship 1988 war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Snookerweltrangliste im Rahmen der Snooker-Saison 1988/89. Die letzte Austragung dieses Turnieres wurde im September 1988 im Minkler Auditorium in Toronto  ausgetragen. Sieger des Turnieres wurde Alain Robidoux, der im Finale Jim Wych mit 8:4 besiegte. Das höchste Break spielte Mario Morra.

Preisgeld 
Wie bereits im Vorjahr wurde das Turnier vom Unternehmen BCE gesponsert. Mit einem Preisgeld von 22.625 Pfund Sterling wurde ein neuer Rekord aufgestellt, wobei etwas weniger als ein Drittel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Wie bereits im Vorjahr nahmen 14 Spieler am Turnier teil, weshalb erneut Titelverteidiger Cliff Thorburn und Kirk Stevens direkt für das Viertelfinale gesetzt waren und alle anderen Spieler das Turnier mit der ersten Runde beginnen mussten. Während das Turnier in der Gesamtschau im K.-o.-System ausgespielt wurde, fanden die einzelnen Spiele je nach Runde in verschiedenen Best-of-Modi statt.

Finale 
Jim Wych hatte bei der Canadian Professional Championship bereits zweimal das Finale erreicht, beide Male aber gegen Cliff Thorburn verloren. Auf dem Weg zu seiner dritten Finalteilnahme hatte er aber Thorburn im Halbfinale besiegt, sodass nur noch Alain Robidoux ein Hindernis auf dem Pfad zum Titelgewinn war. Robidoux nahm zum ersten Mal an der Canadian Professional Championship teil und hatte mit Siegen über Bob Chaperon, Joe Cagianello und Bernie Mikkelsen direkt das Endspiel erreicht. Robidoux sicherte sich in diesem direkt zu Beginn des Spiels den Turniersieg, denn seine erspielte Führung von 4:0 konnte Jim Wych nicht mehr aufholen, sodass am Ende Robidoux mit 8:4 triumphierte.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten drei Spieler je ein Century Break:
  Mario Morra: 125
  Kirk Stevens: 110
  Alain Robidoux: 100

Einzelnachweise 

1988
Snookerveranstaltung 1988
Billardturnier in Toronto